Oiba kan syfta på:

Colombia 

 Oiba (kommun), Santander, 
 Oiba (ort), Santander,